DS3 oder DS 3 steht für:
 DS 3, Pkw-Modell von Citroën bzw. DS Automobiles
 Trunk 3 ein Multiplexlevel in der Telefonie
 UZ-Baureihe ДС3, ukrainische Lokomotive
 DualShock 3, Gamepad der PlayStation 3, siehe DualShock #DualShock 3
 Dark Souls III, Computerspiel
 Dead Space 3, Computerspiel
 Dungeon Siege III, Computerspiel

DS-3 steht für:
 ehemalige Bezeichnung des ST-3-Doppelsatelliten, siehe New Millennium Program #Missionen